Kurd steht für:

 Kurd (Ungarn), Gemeinde im Komitat Tolna in Ungarn
 männlicher Vorname, siehe Kurt #Kurd

Personen
 Mohammed El-Kurd (* 1998), palästinensischer Schriftsteller, Journalist und Aktivist
 Muna El-Kurd (* 1998), palästinensische Journalistin und Aktivistin

Siehe auch:
 Curd